

Patronymes 
 Alyn McCauley (1977-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gordon McCauley (1972-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Harold W. McCauley (1913-1977), illustrateur américain ;
 Stephen McCauley (1955), écrivain américain ;
 Tim McCauley (?), producteur canadien ;
 Jocelyn McCauley (1988-) triathlète américaine.

Divers 
 La McCauley Cabin, une cabane en Californie.

Homonymie de patronyme